

Medicina 
 Stamina – sinonimo di resistenza fisica, mutuato dalla lingua inglese
 Metodo Stamina – un controverso metodo terapeutico basato sull'utilizzo di cellule staminali

Musica 
 stam1na – band heavy metal finlandese
 Stamina Daddy – album d'esordio dell'artista reggae giamaicano Buju Banton

Altro 
 Stamina o stamigna – un tessuto ad armatura tela con fili radi, di mano molle e medio peso.
 Stamina – un cavallo da corsa statunitense (1905-1930)